Peniston ist der Familienname folgender Personen:

 CeCe Peniston (* 1969), US-amerikanische Sängerin
 Ryan Peniston (* 1995), britischer Tennisspieler

Siehe auch
 Penistone, Stadt in South Yorkshire, England